Camillo Boldoni – patriota e ufficiale italiano
 Ottavio Boldoni – vescovo e umanista italiano
 Sigismondo Boldoni – scrittore e poeta italiano